Il y a eu trois batailles d’Uji (au Japon) différentes au  et  :

1180 : Première bataille d'Uji
1184 : Seconde bataille d'Uji
1221 : Troisième bataille d'Uji